Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Ivangrad" iz danešnjih Berana.

Ljestvica 

 Ivangrad - tadašnji naziv za Berane 
 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 (ćir.) Novak Jovanović: Fudbalska takmičenja u Crnoj Gori : 1925-1985 , Cetinje, 1991., UDK: 796.332.093(497.16)"1925/1985", str. 58   
 (ćir.) Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 352-354    
  

1982-83 1
CG 1 republička 
1982-83 1 republička
1982-83 1